Almás steht für:
 Almás, zeitweiser ungarischer Name der Gemeinde Jablonov nad Turňou in der Slowakei
 Almás, bis 1907 ungarischer Name der Gemeinde Jablonové in der Slowakei